Landeira puede referirse a:

 Landeira (La Coruña), parroquia y aldea española del municipio de Negreira, provincia de La Coruña, Galicia.
 Landeira (Lugo), aldea española de la parroquia de Martín, del municipio de Baleira, provincia de Lugo, Galicia.
 Landeira (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Vendas Novas, distrito de Évora.